Swift o SWIFT pueden referirse a:

Personas 
Ben Swift, ciclista profesional;
Jonathan Swift, escritor irlandés y autor de Los viajes de Gulliver;
Lewis Swift, astrónomo estadounidense;
Stromile Swift, jugador estadounidense que juega en New Jersey Nets;
Taylor Swift, actriz, cantante y compositora estadounidense;
Swift, rapero estadounidense;

Tecnología 
la empresa argentina Swift Armour S.A.;
la empresa estadounidense Swift & Company, relacionada al anterior, ambos bajo la firma JBS S.A.;
el observatorio espacial Swift;
el navegador web Swift;
Swift (lenguaje de programación), Lenguaje de programación creado por Apple;

Otros 
acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
el código SWIFT, código de identificación bancaria;

el condado de Swift, condado del estado estadounidense de Minnesota;
Suzuki Swift, modelo de automóvil;
Swift Engineering, firma de ingeniería de Estados Unidos;
Swiftair, aerolínea española;